Opisi pomenov imen imenovanih asteroidov (malih planetov) so do številke 10000 razdeljeni v skupine po 500, nato pa v skupine po 1000 asteroidov, od številke 100.000 dalje pa v skupine po 10.000 asteroidov:

Glej tudi 
 seznam asteroidov

Zunanje povezave 
 Asteroidi, odkriti na observatoriju San Marcello Pistoiese v Italiji  
 Asteroidi, ki jih je odkril Tsutomu Seki  
 Asteroidi, ki so jih odkrili astronomi na Obseravtoju Uppsala  
 Asteroidi, povezani z ljudmi na oddelku za astronomijo na Cornell Departmentu 
 Asteroidi, imenovani po članih in diplomantih oddelka za astronomijo na Univerzi Marylanda  
 Asteroidi, povezani s Kanado  
 Asteroidi, povezani s Hamburgom 
 asteroidi, povezani z Madžarsko  
 Na našem nebu, članek o imenovanju asteroidov 
 Seznam imen asteroidov Inštituta za uporabno 
 Kleť Numbered Minor Planets 
 Pregled "nizozemskih" asteroidov 
 Asteroidi planetarne družbe 
 Schmadelov seznam asteroidov 

Astronomski seznami